Pecados y Milagros () —  седьмой студийный альбом мексиканской певицы и композитора Лилы Даунс, вышедший в 2011 году.

Об альбоме 
Запись диска была закончена 25 сентября 2011 года. Диск был выпущен официально 18 октября 2011 года . Альбом состоит из четырнадцати треков, шесть были написаны Лилой, а остальные другими композиторами, такими как Хосе Альфредо Хименес, Куко Санчес, Томас Мендез, Македонски Алкала и Марко Антонио Солис.

Список композиций

Ссылки 
 Pecados y Milagros на discogs.com

Альбомы Sony Music Latin